La Prison est le titre de plusieurs œuvres :
 La Prison, film d'Ingmar Bergman (1949)
 La Prison, roman de Georges Simenon (1968)